Heartbreakers steht für:

 Heartbreakers, Originaltitel von Die Herzensbrecher, US-amerikanisches Filmdrama (1984)
 Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!, US-amerikanische Filmkomödie (2001)
 Die Heartbreakers, deutscher Musikfilm (1983)
 The Heartbreakers, US-amerikanische Punkband
 Tom Petty & the Heartbreakers, US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Heartbreaker
 Herzensbrecher (Begriffsklärung)